

Astronomia
 184096 Kazlauskas – asteroide della fascia principale

Persone
 Arnas Kazlauskas – ex cestista lituano
 Donatas Kazlauskas – calciatore lituano
 Jonas Kazlauskas – ex cestista e allenatore di pallacanestro lituano